Mimesa är ett släkte av steklar som beskrevs av William Edward Shuckard 1837. Mimesa ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Mimesa